Kaksi! es el segundo álbum de la banda sueca Hedningarna, fue lanzado en 1992.

Lista de canciones

Referencias

Enlaces externos 
Discogs
Rate your music

Álbumes de 1992
Álbumes de Hedningarna